Preses bezeichnet:

 Preses (Girona), eine Gemeinde in der Provinz Girona, Spanien

Preses ist der Name von

 Peter Preses (1907–1961), ein österreichischer Schauspieler, Theater-Regisseur und Schriftsteller

Siehe auch:
 Präses